

Kirkens historie 

Kirken nævnes første gang i kirkelisten i Ribe Oldemoder midt i 1300 tallet, hvor den var sat til en afgift på 4 skilling sølv. Den var oprindelig en lille romansk kvaderstensbygning bestående af kor og skib. I senmiddelalderen er der tilføjet et våbenhus foran skibets norddør samt et tårn. Tårnet blev i 1811 forsynet med et pyramidespir.

Næsbjerg Kirke har ejermæssigt haft en omskiftelig tilværelse. Den hørte i begyndelsen under kronen, og har siden 1400 tallet været anneks til Øse kirke.

I 1726 solgtes kirken til en kaptajn Frederik Lassen "Nørholm og Grubbesholm" Herved kom den til at høre under et stamhus "Hvedholm" på Fyn, der ejedes af en oberstløjtnant Preben Brahe. Han solgte kirken til 2 bønder i Næsbjerg, og fra 1810 ejedes den af samtlige hartkornsejere i fællesskab. 1. januar 1909 overgik den til selveje.

I 1952 blev der foretaget en gennemgribende restaurering af kirken, og i 1995 blev korets østlige mur sat om sammen med andre reparationer af ydermurene.